Сентенниал:

 Сентенниал — город в штате Колорадо.
 Сентенниал — статистически обособленная местность в штате Вайоминг.